Тери́берская во́лость — административно-территориальная единица в составе Александровского и Мурманского уездов Архангельской губернии, а также Мурманской губернии РСФСР с центром в колонии Териберка, существовавшая в 1912—1927 годах.

Териберская волость в составе Александровского уезда была образована 1 января 1912 года путём выделения из Кольско-Лопарской волости.

К концу апреля 1920 года Териберская волость делилась на следующие сельсоветы: Восточно-Лицкий, Гавриловский, Захребетнинский, Кильдинский, Рындский, Териберский, Харловский и Шельпинский. 1 июня 1920 года из части территории Териберской волости была образована Александровская волость. 11 августа того же года были упразднены Териберский и Шельпинский с/с.

В 1921 году Териберская волость вошла в новую Мурманскую губернию.

На рубеже 1923—1924 годов был восстановлен Териберский с/с.

1 августа 1927 года Териберская волость была упразднена. Вся её территория вошла в Териберский район.

Ссылки 
 

Волости Мурманской губернии
Волости Кольского уезда